Амарі Нгоне I (? — 1593) — 2-й дамель (володар) держави Кайор в 1549—1593 роках.
 Амарі Нгоне Нделла (? — 1810) — 25-й дамель (володар) держави Кайор в 1790—1809 роках.
 Амарі Траоре (* 1992) — малійський футболіст, захисник клубу «Ренн».

 Акіра Амарі (* 1949) — міністр економічного відновлення Японії (2012—2016).
 Емеріко Амарі (1810—1870) — італійський політик, економіст, статистик, публіцист, юрист, видавець і педагог.
 Мікеле Амарі (1806—1889) — італійський сходознавець, історик, перекладач, перший міністр освіти Італійського королівства.